Hannes Staudinger (1907-1974), directeur de la photographie autrichien
Hermann Staudinger (1881-1965), chimiste allemand 
Otto Staudinger (1830-1900), entomologiste allemand
Wolfgang Staudinger (1963-), lugeur allemand